Le syndicat mixte du bassin versant de la Nive, anciennement syndicat mixte du contrat de rivière des Nives (Errobiko erreka hitzarmena), est une ancienne structure intercommunale contribuant à l'amélioration de la qualité de l'eau de la Nive et au suivi des initiatives dans le cadre des objectifs d'amélioration déterminés par le contrat de rivière des Nives. Son siège était installé à Ustaritz. Il a existé de 1996 à 2017.

Historique 
Le syndicat est créé par arrêté préfectoral du .

La communauté d'agglomération du Pays Basque reprend le  la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) ainsi que la prévention des pollutions, compétences exercées jusque-là par le syndicat qui est ainsi dissous à cette date.

Les adhérents 
Le syndicat regroupait 47 collectivités territoriales :
 L'agglomération Côte Basque-Adour

Les instances

Les instances décisionnelles 
 Le comité syndical
 Le bureau du comité syndical

Les instances consultatives 
 Le comité de rivière
 Les commissions de travail

Références

Liens externes 
 

Intercommunalité dans les Pyrénées-Atlantiques
Syndicat mixte dans les Pyrénées-Atlantiques